Ха́нтингтон () — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Хантингтон, Анна (род. 1964) — американская гребчиха.
 Хантингтон, Арабелла (1851—1924) — вторая жена американского промышленника Коллиса Хантингтона, известна как одна из самых богатых женщин Америки.
 Хантингтон, Арчер (1870—1955) — американский учёный и покровитель искусства, пасынок Коллиса Хантингтона.
 Хантингтон, Генри (1850—1927) — американский промышленник, племянник Коллиса Хантингтона, продолживший его дело.
 Хантингтон, Джордж (1850—1916) — американский врач, известный первым классическим описанием заболевания, названного в его честь — болезни Хантингтона.
 Хантингтон, Дэниел (1816—1906) — американский художник.
 Хантингтон, Коллис Поттер (1821—1900) — американский промышленный деятель.
 Хантингтон, Сэмюэл Филлипс (1927—2008) — американский социолог и политолог.
 Хантингтон, Эдди (род. 1965) — британский певец.
 Хантингтон, Элсуорт (1876—1947) — американский географ.

Составная фамилия 
 Хантингтон-Уайтли, Роузи (род. 1987) — английская модель.
 Хайат-Хантингтон, Анна (1876—1973) — американский скульптор, жена Арчера Хантингтона.

Топоним США 
 Хантингтон — город в штате Нью-Йорк.
 Хантингтон — город в Западной Виргинии.
 Хантингтон — округ в Индиане
 Хантингтон — округ в Пенсильвании.
 Хантингтон-Бич — город в Западной Виргинии.

См. также 
 Хантингдон
 Болезнь Хантингтона
 C. P. Huntington